Гордан Барич (; ) — хорватский футболист, защитник клуба «Интер» (Запрешич).

Карьера 
Воспитанник команды «Интер Запрешич». Взрослую карьеру начал в клубе «Бистра» во второй лиге Хорватии. В июле 2015 года подписал контракт с клубом первой лиги «Славен Белупо». Дебютировал в высшей лиге 27 ноября 2015 года, отыграв первый тайм против клуба «Сплит». Летом 2017 года перешёл в клуб «Локомотива».

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Бистра»
Игроки ФК «Славен Белупо»
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Рудеш»
Игроки ФК «Интер» Запрешич